Кошка на раскалённой крыше ():

 «Кошка на раскалённой крыше» — фильм Ричарда Брукса, в главных ролях Элизабет Тейлор и Пол Ньюман (США, 1958).
 «Кошка на раскаленной крыше», фильм , в главных ролях Натали Вуд и Роберт Вагнер (Великобритания, 1976).
 «» — телевизионный фильм Джека Хофсисса, в главных ролях Джессика Лэнг и Томми Ли Джонс (США, 1984).
 «Кошка на раскалённой крыше» — телевизионный фильм Андрея Гончарова и Юрия Иоффе, в главных ролях Татьяна Доронина и Александр Мартынов (СССР, 1989).
 «Кошка на раскалённой крыше» — фильм Бенедикт Эндрюс, в главных ролях Сиенна Миллер и Джек О’Коннелл (Великобритания, 2018).